Pahanga är ett släkte av spindlar. Pahanga ingår i familjen Tetrablemmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Pahanga